„Algérie” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Algérie” – fregata z lat 40. XIX wieku, w służbie w latach 1849–1867
 „Algérie” – krążownik ciężki z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 „Algérien”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów